La Vysšaja Liga 2000-2001 è stata l'11ª edizione del massimo torneo di calcio a 5 russo. La competizione è iniziata il 7 settembre 2000 e si è conclusa il 10 maggio 2001.

Stagione regolare

Classifica

Verdetti 
  Spartak Mosca campione di Russia 2000-2001 e qualificato alla Coppa UEFA 2001-2002.
  Čeljabinsk e  Sibirjak retrocessi in Pervaja Liga 2001-02.
  Zarja Emel'janovo non iscritto alla Vysšaja Liga 2001-2002.

Note

Collegamenti esterni

Campionato russo di calcio a 5
Calcio a 5 nel 2000
Calcio a 5 nel 2001